Succiso – borgo del comune italiano di Ramiseto in Emilia-Romagna
 Alpe di Succiso – monte dell'Appennino tosco-emiliano, nel comune di Ramiseto